Tirolerkopf kan syfta på följande platser:

Österrike 

 enligt Geonames annat namn för Tiroler Kogel, Politischer Bezirk Sankt Johann im Pongau, 
 Tiroler Kopf, Politischer Bezirk Bludenz, 

Robotskapade Österrikeförgreningar